Mendelényi ist der Familienname folgender Personen:
 Judit Ágoston-Mendelényi (1937–2013), ungarische Fechterin
 Tamás Mendelényi (1936–1999), ungarischer Fechter